Juliusz Albinowski (1856-1929) – generał dywizji Wojska Polskiego
 Stanisław Józef Albinowski (1923-2005) – polski ekonomista, publicysta i dziennikarz ekonomiczny.
 Włodzimierz Albinowski (1848-1915) – powstaniec styczniowy, współorganizator i Członek Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Brzesku.

Zobacz też
 Zofia Albinowska-Minkiewiczowa (1886-1971) – polska malarka i graficzka, córka generała Juliusza Albinowskiego